Sime peut faire référence à :

 David Sime (1936-2016), athlète américain.
 Sidney Sime (1867-1941), artiste britannique.
 Sime Darby, compagnie malaisienne.
 The , monde fictif créé par Jacqueline Lichtenberg.
  (1877-1933), fondateur de Variety.

Voir aussi